Pierce Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pierce Township (Illinois)
 Pierce Township (Indiana)
 Pierce Township (Iowa)
 Pierce Township (Lawrence County, Missouri)
 Pierce Township (Stone County, Missouri)
 Pierce Township (Texas County, Missouri)
 Pierce Township (North Dakota)
 Pierce Township (Ohio)